Metepec (Estat de Mèxic), municipi de l'estat de Mèxic (Mèxic).
 Metepec (Hidalgo), municipi de l'estat d'Hidalgo (Mèxic).